Kruhle (ukrainisch ; russische Entsprechung /Krugloje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Kruhle (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Kruhle (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Kruhle (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Kruhle (Riwne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Kruhle (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Kruhle (Tschernihiw)

siehe auch:
 Krugloje

uk:Кругле